

Спорт 
 Боротьба — вид спорту, єдиноборство за певними правилами.

Географія 
 Боротьба — село в Україні, Прилуцькому районі Чернігівської області.

Організація 
 Боротьба — українська проросійська марксистсько-ленінська організація.

Видання 
 «Боротьба» — газета (двічі на тиждень), видання Української соціал-демократичної робітничої партії. Київ, 1906.
 «Боротьба» — щотижнева газета, орган Українського селянського об'єднання — політичної організації, що перебувала під впливом КПЗУ.
 «Боротьба» — щотижнева газета, видання Української партії соціалістів-революціонерів.